Demokratyczna Partia Pracy (Australia)
 Demokratyczna Partia Pracy (Barbados)
 Demokratyczna Partia Pracy (Brazylia)
 Demokratyczna Partia Pracy (Włochy)